Recherche (frz. recherche „Suche“) steht für

 die gezielte Suche nach Informationen, siehe Recherche
 eine österreichische Wissenschaftszeitung, siehe Recherche (Zeitung)
 Marcel Prousts Roman À la recherche du temps perdu (auch kurz Recherche genannt), siehe Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Siehe auch:
 Recherche-Archipel, eine australische Inselgruppe